Freud je příjmení několika osobností:

 Sigmund Freud (1856–1939) – průkopník psychoanalýzy
 Anna Freudová (1895–1982) – britská psychoanalytička, dcera Sigmunda Freuda
 Ernst Ludwig Freud – architekt, syn Sigmunda Freuda
 Clement Freud (1924–2009) – britský politik a spisovatel knih pro děti
 Lucian Freud (1922–2011) – britský malíř německého původu